Het WTA-tennistoernooi van New Haven (officieel New Haven Open at Yale) van 2012 vond plaats van 19 tot en met 25 augustus 2012 in de Amerikaanse plaats New Haven. Het was de vijftiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond. Het was het laatste toernooi in de 2012-editie van de US Open Series.

Samenvatting 
Enkelspel – Aan het toernooi namen acht speelsters uit de top 20 deel. De als eerste geplaatste Poolse Agnieszka Radwańska moest tijdens haar eerste partij (tegen de Wit-Russische qualifier Volha Havartsova) afhaken, wegens haar chronische schouderblessure. Titelverdedigster was de Deense Caroline Wozniacki, die viermaal achtereen (2008–2011) dit toernooi won. In deze editie was Wozniacki als derde geplaatst – zij moest evenwel in haar halvefinalepartij tegen de als zevende geplaatste Russin Maria Kirilenko na de eerste set wegens een knieblessure de strijd staken. Kirilenko moest vervolgens in de finale aantreden tegen het tweede reekshoofd Petra Kvitová uit Tsjechië. In de eerste set wist Kirilenko een tiebreak af te dwingen, en stond zelfs op set point – toch wist Kvitová met 11-9 de tiebreak, en daarmee de eerste set, naar zich toe te trekken. Hoewel Kirilenko ook in de tweede set nog op set point kwam, werd de partij uiteindelijk in twee sets beslist in het voordeel van de Tsjechische. Kvitová wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van New Haven op haar naam te schrijven. Het was haar negende WTA-titel. Samen met de titel in Montreal en een halvefinaleplaats in Cincinnati veroverde zij voldoende punten om op de eerste plaats te eindigen in de 2012-editie van de US Open Series.

Dubbelspel – De titelverdedigsters Chuang Chia-jung en Volha Havartsova hadden zich voor deze editie niet als team ingeschreven. De Taiwanese speelde samen met Shahar Peer uit Israël – zij werden in de tweede ronde verslagen door de latere winnaressen, Huber/Raymond. De Wit-Russische speelde samen met Vera Doesjevina uit Rusland – zij ondergingen dit lot zelfs al in de eerste ronde. Het als eerste geplaatste Amerikaanse duo Liezel Huber / Lisa Raymond schakelde ook nog het derde reekshoofd (Katarina Srebotnik / Zheng Jie) uit, en bereikte zonder setverlies de finale. Daar versloegen zij het als tweede geplaatste Tsjechische koppel Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká in twee sets en een match-tiebreak. Huber/Raymond veroverden hiermee hun negende gezamenlijke titel, alles sinds augustus 2011. Raymond bezit nu 79 WTA-dubbeltitels; Huber 53.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

New Haven 2012
New Haven